Esistono più comuni francesi con questo nome

La Voivre – Alta Saona
La Voivre – Vosgi